Polytrichaceae är en familj av bladmossor. Polytrichaceae ingår i ordningen Polytrichales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polytrichaceae 235 arter.

Polytrichaceae är enda familjen i ordningen Polytrichales.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Polytrichaceae